A Javorina név jelentései:

Javorina község Szlovákiában az Eperjesi kerület Poprádi járásában
Javorina katonai körzet Szlovákiában a Késmárki járásban
Javorina, Klenóc község településrésze Szlovákiában a Besztercebányai kerület Rimaszombati járásában.
Javorina Forgáchfalva településrésze Szlovákiában a Besztercebányai kerületben a Breznóbányai járásban.